Sheriff har flere betydninger:
 Sheriff (USA) – amerikansk landdommer eller foged.
 Sheriff (England) – engelsk ulønnet kongelig grevskabsrepræsentant.